Grande Terre eller Grande-Terre kan avse:

 Grande Terre (Nya Kaledonien) - huvudön i Nya Kaledonien
 Grande-Terre - huvudön i ett franskt utomeuropeiskt departement, se Mayotte
 Grande-Terre (Guadeloupe) - en ö i Guadeloupe
 Grande Terre (Kerguelen) - en ö tillhörande Kerguelen i Indiska oceanen